Дрексель, Фрэнсис ():
  (1824—1885) — банкир и филантроп из Филадельфии, штат Пенсильвания, США.
  (1792–1863) — отец Энтони Джозефа Дрекселя; банкир и художник из Филадельфии, штат Пенсильвания, США.